Ford Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Ford Island (Georgia)
 Ford Island (Hawaii)
 Ford Island (Pennsylvania)
 Ford Island (Utah)

in Antarktika:
 Ford Island (Antarktika)